Cornel Casoltan (1967. július 9. –) román labdarúgó.

További információk 
 Profilja a Transfermarkt.com-on 
 Profilja a Nela.hu-n 
  

Román labdarúgók
A ZTE labdarúgói
A DVSC labdarúgói
1967-ben született személyek
Élő személyek
Labdarúgócsatárok
A Politehnica Timișoara labdarúgói